Кориа́ндр () — олиготипный род травянистых растений семейства . Включает только два вида, происходящих из западных районов Передней Азии.

Один вид  встречается только в дикой природе в пределах области естественного распространения на территории Ливана, Сирии и Турции.

Другой вид  известен как популярное пряно-ароматическое растение, в связи с чем широко культивируется, и распространён по всему свету.

Одно или двулетние растения с тонким голым ветвистым стеблем. Плоды шаровидной формы, плотно собраны вместе.

Виды 
Известно два общепризнанных вида:

Примечания

Ссылки 
 

Зонтичные
Флора Евразии